Cazebonne est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Cazebonne (1926-), joueur de football français ;
 Samantha Cazebonne (1971-), femme politique française.